

События 
 23 ноября в Национальном театре (Národni divadlo) (Брно) впервые исполнена опера «Катя Кабанова» Леоша Яначека (основана на пьесе А. Н. Островского «Гроза»).
 В США вошли в моду «вечеринки с коктейлями», способствовавшие росту популярности джаза.
 Осип Брик привёз в Россию сборник «Современные танцы под джаз».
 В Турции Великим национальным собранием принят написанный Мехметом Акифом гимн Турции «Марш независимости».
 Состоялось первое представление Латвийской национальной оперы «Дон Жуан».
 Леонид Витальевич Собинов вновь избран директором Большого театра.

Награды 
 А. А. Архангельский получил звание заслуженного артиста Республики.

Академическая музыка 
 16 декабря — премьера концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. С. Прокофьева.

Опера 

 «Легенда о Сакунтале» — опера итальянского композитора Альфано Франко (по поэме Калидасы).

Родились

Январь 
 22 января — Арно Бабаджанян (ум. ) — советский армянский композитор, пианист и педагог
 23 января — Тодор Попов (ум. ) — болгарский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 31 января
 Марио Ланца (ум. ) — американский оперный певец (тенор) и актёр
 Кэрол Чэннинг (ум. ) — американская актриса и певица

Февраль 
 18 февраля — Оскар Фельцман (ум. ) — советский и российский композитор и пианист
 28 февраля —  (ум. ) — американский музыкант, барабанщик группы Bill Haley & His Comets

Март 
 2 марта — Бренда Льюис (ум. ) — американская оперная певица (сопрано), оперный режиссёр и музыкальный педагог
 20 марта — Примож Рамовш (ум. ) — югославский и словенский композитор и органист
 27 марта — Фил Чесс (ум. ) — американский музыкальный продюсер, сооснователь лейбла Chess Records

Апрель 
 8 апреля — Франко Корелли (ум. ) — итальянский оперный певец (тенор)
 10 апреля —  (ум. ) — американский оперный певец (бас-баритон) и вокальный педагог
 26 апреля — Хорст Шульце (ум. ) — немецкий актёр и оперный певец

Май 
 3 мая — Куко Санчес (ум. ) — мексиканский певец, композитор и актёр
 14 мая — Борис Манжора (ум. ) — советский и российский тромбонист, музыковед и музыкальный педагог
 16 мая —  (ум. ) — американская актриса и певица
 22 мая — Александр Левицкий (ум. ) — советский и украинский композитор и музыкальный педагог
 25 мая — Китти Каллен (ум. ) — американская эстрадная певица
 26 мая — Инге Борк (ум. ) — немецкая оперная певица (сопрано)

Июнь 
 22 июня — Квабена Джозеф Нкетия (ум. ) — ганский музыковед, фольклорист и композитор

Июль 
 4 июля — Татьяна Бершадская (ум. ) — советский и российский музыковед
 10 июля
 Жинетта Дуайен (ум. ) — французская пианистка и музыкальный педагог
 Ариадна Лысенко (ум. ) — советская и украинская пианистка
 20 июля —  (ум. ) — польский музыкальный журналист и композитор

Август 
 13 августа — Луи Фремо (ум. ) — французский дирижёр
 15 августа — Константин Мясков (ум. ) — советский и украинский композитор
 16 августа — Гидо Кокарс (ум. ) — советский и латвийский хоровой дирижёр
 22 августа — Владимир Вдовиченко (ум. ) — советский и украинский фаготист и музыкальный педагог

Сентябрь 
 2 сентября — Юлия Туркина (ум. ) ― советская и российская пианистка
 21 сентября — Джимми Янг (ум. ) — британский певец, диджей и радиоведущий
 23 сентября — Юрий Гамалей (ум. ) — советский и российский дирижёр
 28 сентября — Ильхан Усманбаш — турецкий композитор, виолончелист, музыковед и педагог
 29 сентября —  (ум. ) — американский музыкант, гитарист группы Bill Haley & His Comets

Октябрь 
 10 октября — Рой Крол (ум. ) — американский джазовый пианист и певец, участник дуэта Jackie and Roy
 22 октября — Жорж Брассенс (ум. ) — французский певец, композитор и поэт
 23 октября — Дениз Дюваль (ум. ) — французская оперная певица (сопрано)
 24 октября — Сена Юринац (ум. ) — австрийская оперная певица (сопрано)

Ноябрь 
 10 ноября — Виктор Ровдо (ум. ) — советский и белорусский хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 14 ноября — Думитру Бугич (ум. ) — румынский композитор, музыковед, пианист, дирижёр и педагог
 24 ноября — Клод Палиска (ум. ) — американский музыковед хорватского происхождения
 29 ноября — Абрам Гендлер (ум. ) — советский и украинский автор-исполнитель, фольклорист и педагог

Декабрь 
 4 декабря — Дина Дурбин (ум. ) — канадская певица и актриса
 11 декабря — Маргарета фон Бар (ум. ) — финская балерина и балетный педагог шведского происхождения
 13 декабря — Тимофей Докшицер (ум. ) — советский и российский трубач, музыкальный педагог и дирижёр
 14 декабря — Мишель Югло (ум. ) — французский и американский медиевист, музыковед и источниковед
 15 декабря — Алан Фрид (ум. ) — американский диск-жокей, популяризатор рок-н-ролла
 28 декабря — Джонни Отис (ум. ) — американский музыкант, продюсер и автор песен

Скончались 
 23 января — Владислав Желеньский (83) — польский композитор и пианист
 11 апреля — Ида Браг (54) — шведская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог
 15 апреля — Сергей Булич (61) — русский лингвист, этнограф, композитор и историк музыки
 4 мая — Макс Кальбек (71) — немецкий поэт, музыковед и музыкальный критик
 8 июня — Натали Бауэр-Лехнер (63) — австрийская скрипачка, альтистка и музыкальный педагог
 9 июля — Марианна Брандт (78) — австрийская и немецкая оперная певица (контральто)
 2 августа — Энрико Карузо (48) — итальянский оперный певец (тенор)
 9 сентября — Эркулано Альварадо (41) — гватемальский пианист и музыкальный педагог
 27 сентября
 Здзислав Бирнбаум (43) — польский скрипач и дирижёр
 Энгельберт Хумпердинк (67) — немецкий композитор
 2 октября — Дэвид Скалл Биспем (64) — американский оперный певец (баритон)
 22 ноября — Кристина Нильсон (78) — шведская оперная певица (сопрано)
 5 декабря — Эллен Бергман (79) — шведский музыкант и вокальный педагог
 16 декабря — Камиль Сен-Санс (86) — французский композитор, пианист, органист, дирижёр и педагог
 без точной даты
 Габит Аргынбаев (64/65) — русский сэсэн
 Александр Берс (76/77) — русский военный, мемуарист и музыкант

См. также

Примечания